

Geografia 
 Monte Perdido – vetta dei Pirenei
 Parco nazionale di Ordesa e del Monte Perdido – parco nazionale spagnolo

Musica 
 Perdido – brano jazz composto da Juan Tizol e registrato nel 1941 da Duke Ellington

Altro 
 Piattaforma Perdido – piattaforma petrolifera galleggiante nel Golfo del Messico
 Perdido Street Station – romanzo fantastico di China Miéville